Tonbridge puede hacer referencia a:

 Tonbridge, una villa en el condado de Kent (Inglaterra).
 Tonbridge, una estación de ferrocarril en la localidad anterior.
 Tonbridge, un antiguo distrito rural, también en el condado de Kent.
 Tonbridge, una antigua circunscripción representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.